Adoboli ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Koffi Adoboli (* 1934), ehemaliger Premierminister von Togo
 Kweku Adoboli (* 1980), ghanaischer Investmentbanker und Betrüger